Die Odlum Brown Vanopen 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis 4. August 2013 in Vancouver stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 29. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 John-Patrick Smith
 Benjamin Mitchell
 James McGee
 Nicolas Meister

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Vancouver